Alary ist der Familienname von:

 Adrien Alary (1897–1982), französischer Politiker
 Henri de Sta, geb. Arsène-Henry de Saint-Alary (1846–1920), französischer Karikaturist, Illustrator, Comicautor
 Damien Alary (* 1951), französischer Politiker
 Éric Alary (* 1969), französischer Historiker und Schriftsteller
 Georges Alary (1850–1928), französischer Komponist
 Jean-Baptiste Alary (1811 – nach 1889), französischer Fotograf
 Jules Alary (1814–1891), italienisch-französischer Flötist und Komponist
 Olivier Alary (* 1975), französischer Komponist
 Pierre-Joseph Alary (1689–1770), französischer Geistlicher, Philosoph und Literat